Jerome Flaake (né le  à Guben en Allemagne) est un joueur professionnel allemand de hockey sur glace.

Carrière de joueur

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2007-2008 || Kölner Haie || DEL ||30 ||0 ||1 ||1 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 || Kölner Haie || DEL ||43 ||5 ||11 ||16 ||22 ||- ||- ||- ||- ||-
|-  
|2009-2010 || Kölner Haie || DEL ||42 ||3 ||6 ||9 ||45 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 || Fischtown Penguins || 2. Bundesliga ||2 ||0 ||3 ||3 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 || Hambourg Freezers || DEL || 47|| 4|| 11|| 15|| 18|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2011-2012 || Hambourg Freezers || DEL || 50|| 16|| 19|| 35|| 12|| 5|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
|2012-2013 || Hambourg Freezers || DEL || 52|| 20|| 25|| 45|| 50|| 4|| 1|| 2|| 3|| 0
|-
| 2013-2014|| Hambourg Freezers || DEL || 50|| 25|| 19|| 44|| 32|| 12|| 2|| 5|| 7|| 6
|-
| 2014-2015|| Hambourg Freezers || DEL ||43 || 15||21 ||36 ||52 ||-|| -|| -|| -||-
|-
| 2015-2016|| Hambourg Freezers || DEL || 51|| 14||21 ||35 ||57 ||-|| -|| -|| -||-
|-
| 2016-2017 || EHC Munich || DEL || 50 || 9 || 9 || 18 || 22 || 14 || 2 || 2 || 4 || 6
|-
| 2017-2018 || EHC Munich || DEL || 41 ||2 ||	6 ||8 ||16||17||0 ||3|| 3 ||6
|-
| 2018-2019 || Düsseldorfer EG || DEL || 22 ||3 || 5 ||8 ||4||6||1 ||0|| 1 ||4
|-
| 2019-2020 || Düsseldorfer EG || DEL ||52 ||18 ||13 ||31 ||18 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2020-2021 || Düsseldorfer EG || DEL ||34 ||12 ||6 ||18 ||12 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2021-2022|| ERC Ingolstadt || DEL ||  ||

Notes et références 

Naissance en mars 1990
Naissance à Guben
Joueur international allemand de hockey sur glace
Choix de repêchage des Maple Leafs de Toronto
Joueur des Kölner Haie
Joueur des Hamburg Freezers
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du REV Bremerhaven
Joueur du EHC Munich
Joueur du Düsseldorfer EG
Joueur du ERC Ingolstadt